Соко́тра () — архипелаг из четырёх островов и двух скал в Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. В состав архипелага входят три обитаемых острова (Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха), необитаемый остров Дарса, а также скалы Сабуния и Каль-Фираун. Общая площадь архипелага — 3796 км².

Сложен в основном кристаллическими породами.

Архипелаг является частью мухафазы Сокотра Республики Йемен. Территориально поделён на две «мудирии» (района): Хадибо (с административным центром в одноимённом городе) и Калансия и Абд-эль-Кури (с административным центром в городе Калансии).

В июне 2020 года архипелаг Сокотра взят под контроль вооружёнными силами Переходного Совета Южного Йемена, 19 июня в боях с войсками правительства Хади взята под контроль столица Сокотры — г. Хадибо.

29 июля 2020 года сепаратисты Южного Йемена приняли условия Саудовской Аравии и отказались от самоуправления в ранее захваченных регионах, включая Сокотру.

География 
Сокотра — один из самых изолированных в мире архипелагов континентального (то есть не вулканического) происхождения; по одной из научных гипотез он отделился от Африки в среднем плиоцене (примерно 6 млн лет назад).

Архипелаг состоит из главного острова Сокотра (3625 км²), острова Абд-эль-Кури (133 км²), двух небольших островов под общим названием «Аль-Ихван» («Братья») — Самха (41 км²) и Дарса (около 5 км²), а также двух небольших необитаемых скальных образований — Сабуния (0,03 км²) и Каль-Фираун (0,09 км²).

Главный остров расположен в трёх географических зонах: узкие прибрежные равнины, известняковое плато, пронизанное карстовыми пещерами, и горы Хагьер, максимальная высота которых составляет 1503 м (гора Машаниг).

Климат 

Климат тропический пустынный и полупустынный (Классификация климатов Кёппена: BWh и BSh), с лёгкими осадками зимой, которые более обильны в горах внутри острова, чем на прибрежных равнинах. Для сезона муссонов типичны сильный ветер и высокие волны.

Флора и фауна 

Долгая геологическая и биологическая изоляция Сокотры и особенности климата (сильная жара и засуха, ураганные сезонные муссоны с мая по сентябрь, заметное смягчение климата в зимние месяцы, а также особые климатические условия в горных районах) сформировали на архипелаге уникальный растительный и животный мир, характеризующийся высокой степенью эндемизма. По этой причине Сокотра внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основную опасность для природы Сокотры представляют заносные виды, изменение климата, а также антропогенное воздействие (в том числе связанное с сельскохозяйственными животными).

Флора 
Общее число видов растений Сокотры (по данным 2006 года) — 825; доля эндемичных видов во флоре региона составляет 37 %. Уже по результатам первой британской исследовательской экспедиции (1880), которую возглавлял профессор Исаак Бальфур, было описано более двухсот новых для науки видов растений; часть этих новых видов была отнесена к двадцати новым родам.

Одно из самых знаменитых эндемичных растений Сокотры, его символ — , имеющее вид гриба высотой до 10 метров с зелёной шляпкой. Из коры этого дерева при надрезе начинает вытекать красный сок, который быстро застывает; образующуюся камедь багрового цвета местные жители с древних времён используют в медицинских, ветеринарных и косметических целях.

Ещё одно известное растение острова — , чьи цветы имеют расцветку от красной до бледно-розовой. Во многих языках дословный перевод названия растения означает «роза пустыни». Также распространено название «бутылочное дерево».

На Сокотре растёт много видов алоэ, многие из которых с древних времён используются в медицине. Ещё одно необычное эндемичное растение — .

Фауна 

На островах живёт множество птиц, в том числе несколько эндемиков, таких как , ,  и . Также на островах архипелага нередко можно встретить Сокотранских стервятников.

Незавезённые млекопитающие на Сокотре — это сокотрийская газель, цивета, летучие мыши.

Энтомофауна архипелага включает 1564 вида насекомых из 25 отрядов Hexapoda (без учёта отмеченных, но не идентифицированных Diplura и Ephemeroptera). Наибольшим разнообразием отличается отряд жуков (Coleoptera), представленный 540 видами. Общее количество эндемичных таксонов на архипелаге равно 662 видам насекомых, или 42 % от всей энтомофауны. Наибольшее количество видов отмечено на крупнейшем острове архипелага — Сокотре (1520 видов, 635 эндемичных таксонов).

Морская флора и фауна 
Морская флора и фауна близ острова весьма разнообразна. Здесь добывают жемчуг — чёрный со свинцовым отливом. Местные жители собирают на берегу амбру, которая образуется в пищеварительном тракте кашалотов.

Исторические сведения 
 Не позднее 1,4 млн лет назад. Олдувайская культура на острове Сокотра.
 III тыс. до н. э. — Начало морского судоходства вдоль берегов Аравии и Северо-Восточной Африки.
 I тыс. до н. э. — Сокотра находится под властью правителей Хадрамаута. Некоторые исследователи полагают (проф. Мухаммад Мегалломатис), что в этот период существовала Йеменская региональная морская держава, доминировавшая в районе Аравии и Африканского Рога.
 330 г. до н. э. По совету Аристотеля его ученик, Александр Великий (Македонский), посылает отряд греков, земляков Аристотеля, для захвата Сокотры и обеспечения доступа к лучшему в мире алоэ. Греки вытесняют с острова индусов, называвших остров «Двипа сукхадхара» («остров блаженства») и называют его Диоскорида по ассоциации с прежним названием и в качестве посвящения Диоскурам — братьям Кастору и Поллуксу, которые, в соответствии с греческой мифологией, покровительствовали мореплавателям.
 I в. до н. э. — Диодор Сицилийский пишет: «Сокотра является главным в мире поставщиком ладана и мирры. Остров является начальной точкой Аравийской „дороги благовоний“: отсюда драгоценные смолы и другие ценные товары морем доставляются в Аден и Кану» (древний хадрамаутский порт на аравийском побережье у подножья горы Хусн аль-Гураб).
 I в. н. э. — Автор «Перипла Эритрейского моря» говорит о сокотрийцах в своём труде: они селятся в северной части Диоскориды. Это смешанное население из аравийцев, индийцев и греков. Остров подвластен правителю Хадрамаута.
 52 г н. э. Апостол Фома терпит кораблекрушение у берегов Сокотры по дороге в Индию. Он обращает греков в христианство, строит первую христианскую церковь из обломков своего корабля.
 IV в. н. э. В связи с повсеместным распространением христианства в Старом Свете аравийская торговля благовониями прекращается. Мир теряет к Сокотре всякий интерес.
 582 г. н. э. Остров посещает Козьма Индикоплов. Он свидетельствует: население Сокотры — греки-христиане, их верховным пастырем является несторианский католикос Вавилона.
 ок. 916 г. В своём повествовании «Мин ахбар ас-син ва-ль-хинд» («Из новостей Китая и Индии») один из первых арабских путешественников исламского времени Абу Зейд аль-Хасан бен Язид ас-Сирафи сообщает, что после победы Александра над Дарием Аристотель, состоявший в постоянной переписке с правителем Македонии, посоветовал тому найти и захватить остров Сокотра, поскольку «на нём есть места, где растёт алоэ, важное лекарственное снадобье, без которого лекарство не может быть совершенным. Аристотель посоветовал вывезти с острова его жителей и поселить там греков, которые охраняли бы его и отправляли бы это снадобье в Сирию, Грецию и Египет. Александр выселил жителей с острова и послал туда группу греков. В то же время он приказал правителям провинций, которые со времени смерти Дария повиновались одному ему, заботиться об охране этого острова». Ас-Сирафи сообщает, что потомки тех греков, которые затем приняли христианство, живут на острове «до сего времени вместе с прочими (жителями острова)».
 X век. Йеменский историк аль-Хамдани пишет: «Сокотрийцы — народ из всех племён Махры. Здесь есть 10 тыс. христианских воинов, возможно, монахов. Имело место нападение хариджитов на других мусульман Сокотры». Арабский автор аль-Масууди утверждает, что Сокотра является прибежищем пиратов.
 XII—XIII века. Знаменитый арабский географ Якут аль-Хамави сообщает, что на Сокотре располагается греческое поселение и убежище пиратов.
 XIII век. По утверждению Марко Поло, на Сокотре живут христиане: это лучшие в мире колдуны. Они подчиняются Багдадскому архиепископу. На Сокотре присутствует активная торговля, в которой пираты тоже принимают участие.
 XIV век. Арабский путешественник Ибн-Батута сообщает о пиратах на Сокотре.
 Середина XV века Сокотра под властью султанов аль-Катири из Шихра (регион Хадрамаут).
 Конец XV в. Будущий лоцман Васко да Гамы, «морской лев» из Рас эль-Хаймы Ахмад ибн Маджид, пишет в своей «Книге польз об основах и правилах морской науки»: Сокотра, десятый по значимости остров, населён христианами — потомками греков. Население острова — 20 тысяч человек. Островом владеют шейхи Махры из династии Бану Афрар. На острове есть влиятельная женщина, которая вершит суд среди местных христиан.
 С января 1507 года по 1511 год — захват Сокотры португальцами.
 1541. Португальский адмирал Жуан ди Каштру посетил Сокотру, оставил интересное описание острова.
 1541—1542. На Сокотре по пути в Индию побывал Франциск Ксаверий.
 Середина XVI в. Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, сообщает: на Сокотре проводятся христианские богослужения, но нет ни священников, ни монахов.
 Апрель 1608. Корабль Британской Ост-Индийской компании впервые посещает Сокотру — новую столицу острова Тамариду (Хадибо). Британский купец Уильям Финч в течение трех месяцев живёт на острове, сохранились его записки о Сокотре.
 Август 1615. Сокотру посещает английский дипломат сэр Томас Роу.

 XIX век
 1800. Сокотру на короткое время захватывают ваххабиты.
 1834. Капитан С. Б. Хейнс (в 1839 он захватил Аден и стал его первым британским губернатором) из морского флота Ост-Индийской компании на исследовательском судне «Палинурус» проводит картографическое исследование Сокотры. Лейтенант Дж. Веллстед записывает 236 слов местного языка — это первые знакомства европейцев новейшего времени с живыми новоюжноаравийскими бесписьменными языками (вскоре были открыты махрийский и шхарийский языки в Махре и на островах Куриа-Муриа). В том же году султан Амр бен Саад отверг предложение англичан передать им остров, и Сокотра была захвачена англо-индийским морским десантом Ост-Индийской компании. Англичане планировали устроить на Сокотре угольную станцию для своих пароходов. Условия пребывания английского гарнизона на острове вследствие эпидемии малярии оказались чрезвычайно тяжёлыми.
 1839. После захвата Адена англичане оставляют Сокотру.
 23 января 1876. Англичане подписали договор с султаном Кишна (султаном Махры и Сокотры).
 Начало 1880 года. Профессор Исаак Бейли Бальфур (1853—1922) из Королевского Ботанического сада Эдинбурга в течение семи недель проводит первую ботаническую экспедицию на Сокотре. Открыто более 200 новых для науки видов растений.
 1881—1882. Экспедиции немецкого путешественника Георга Швейнфурта на Сокотру.
 23 апреля 1886. Великобритания подписывает с султаном Махры и Сокотры договор о британском протекторате над его владениями. Султан с почестями перевезён из Кишна на Сокотру, где теперь по договору должна находиться его столица. В Тамариде (Хадибо) и Калансии поднят британский флаг.
 1899. Участники Южноаравийской экспедиции Императорской Академии наук в Вене Давид Мюллер и Генри Форбс посещают Сокотру. Собраны значительные лингвистические материалы, опубликованные впоследствии Мюллером и Максимилианом Биттнером в Вене в 1902—1918 гг. Мюллер с помощью информанта-сокотрийца сделал в Вене первые фонографические записи образцов сокотрийского языка в 1902 году.

 XX век

 1938. В Париже вышел в свет  — «Сокотрийский лексикон» Вольфа Леслау (сокотрийско-французский научный словарь, основанный на материалах австрийской экспедиции 1898—1899 годов).
 1939—1945. Вторая мировая война. Сокотра становится зоной повышенного внимания британского командования.
 1941—1944. Период активной деятельности итальянских, японских (I-29) и немецких подводных лодок («муссонные подводные лодки» Дёница) вблизи Сокотры. Ответные действия авиации и флота англичан и их союзников.
 Май-июнь 1943. Англичане проводят рекогносцировку, затем организуют на Сокотре пункт авиационного базирования для 621-й и 321-й «Нидерландской» эскадрилий противолодочной авиации (самолеты «Каталина» и «Веллингтон», личный состав из британцев, австралийцев, канадцев, голландцев), размещают радиоцентр и силы охраны (индийцы, «Хадрамаутский легион»). Пункт базирования ликвидирован в декабре 1945 года.
 1956. Оксфордская экспедиция на Сокотру — первая комплексная научная экспедиция на Сокотру (экспедиция в том числе выпустила свои собственные почтовые марки). В ней принял участие Дуглас Боттинг, вскоре написавший о Сокотре книгу  («Остров драконовой крови»).
 Декабрь 1964 — февраль 1965. Британская экспедиция на Сокотру во главе с капитаном Петером Боксхоллом.
 1967. Комплексная британская ближневосточная экспедиция на Сокотру.
 30 ноября 1967 года. Первый день независимости Народной Республики Южного Йемена (с октября 1970 — Народная Демократическая Республика Йемен). В этот день представители Национального фронта высадились на Сокотре, и остров стал частью нового независимого государства (последний султан Махры и Сокотры Иса бен Афрар был ранее, в октябре 1967, арестован представителями НФ в Кишне). Вскоре Сокотра и прилегающие острова архипелага стали «мудирией» — районом 1-й Провинции (с 1979 — провинции Аден), но в непосредственном ведении премьер-министра страны.
 1971—1975. На острове начинается дорожное строительство (при содействии Программы развития ООН), делаются попытки организовать крупное сельскохозяйственное производство, создается система здравоохранения и народного образования и ликвидации неграмотности. В Хадибо и Мури основаны средние школы, причем последняя — «Мадрасат Сальмин» — школа-интернат — при поддержке министерства обороны и ВМС НДРЙ.Остров не избежал «социалистических перегибов» — «раскулачивания» крупных собственников и коллективизации рыбаков (вызвавшие «восстание рыбаков» 9 февраля 1971), репрессий, которые были осуждены центральной властью в Адене (бывшему первому министру султана Ибрагиму бен Халеду и ещё десяти незаконно репрессированным, расстрелянным по приговору ревтрибунала в 1974 году, на перевале Хейбак поставлен памятник).
 Декабрь 1977. Население Сокотры впервые участвовало в альтернативных выборах в Верховный народный совет (парламент) НДРЙ. Выбирали из двух кандидатур: мужчины и женщины — на одно место от Сокотры в парламенте страны.
 1983. Начало работы сокотрийских экспедиций в рамках совместной советско-йеменской комплексной экспедиции в Хадрамауте и на острове Сокотра (по договоренности с властями Йеменской Республики продолжает действовать).
 22 мая 1990 года. День объединения ЙАР и НДРЙ в единое йеменское государство — Йеменскую Республику. Сокотра стала частью единого Йемена. Со второй половины 1990-х, в соответствии с принятым в государстве административно-территориальным делением страны, архипелаг Сокотра поделён на две «мудирии» (района) — Хадибо и Калансия и Абд-эль-Кури в составе мухафазы Хадрамаут (до этого архипелаг входит в состав мухафазы Аден).
 В 2018 году произошло кратковременное вторжение армии ОАЭ на Сокотру.
 19 июля 2020 года. Остров взят под контроль силами Южного Переходного Совета и вошёл в состав самопровозглашенного Южного Йемена.
 29 июля 2020 года сепаратисты Южного Йемена приняли условия Саудовской Аравии и отказались от самоуправления ранее захваченных регионах, в том числе на Сокотре.

Население 

Почти все жители архипелага живут на главном острове, Сокотре (42 442 чел., 2004). Главный город — Хадибо (население — около 33 тысяч, 2004). На Абд-эль-Кури (300 чел., 2004) и Самхе (100 чел., 2004) проживает всего несколько сотен человек; Дарса, Сабуния и Каль-Фираун необитаемы.

Коренное население Сокотры, сокотрийцы, говорит на диалектах местного сокотрийского языка, относящегося к современным южноаравийским языкам семитской группы, а также на арабском языке. Письменность для сокотрийского языка была разработана в ноябре 2014 года российскими лингвистами.

На сокотрийском языке существует богатая устная поэтическая, песенная и прозаическая традиция с древнейших времен. Современная сокотрийская поэзия подвержена влиянию арабских диалектов. Из поэтических форм наибольшее распространение получили традиционные афористические четверостишия теметхель (temethel). В сокотрийских сказках, отличающихся богатым местным колоритом, прослеживается связь древней культуры сокотрийцев с культурной традицией Средиземноморья и древней Европы (присутствуют сюжеты, схожие с древнеегипетской повестью о двух братьях, а также со сказкой о Золушке — в сокотрийской традиции Мехазело (Mehazelo) и др.)

Жители Сокотры ввиду изолированности архипелага, обусловленной отсутствием регулярной транспортной связи, особенно в сезон муссонов, почти не испытывают на себе влияния внешнего мира.

Экономика 

Основные продукты острова: рыба, камедь драконова дерева, сушёный сок алоэ — сабур, шерстяные тканые ковры ручной работы, финики, топленое масло, табак. Для местного потребления разводят коров местной породы, мелкий рогатый скот, верблюдов. В долине Хадебо развито приусадебное огородничество.

Многие сокотрийцы до сих пор живут без электричества и водопровода.

В конце 1990-х была принята Программа развития ООН с целью тщательного наблюдения за островом Сокотра.

Транспорт 

Наземный общественный транспорт на острове ограничивается нерегулярными микроавтобусами в Калансию и деревни на северо-восточном побережье. Наиболее популярен прокат автомобилей 4WD (джипов) с водителем.

В июле 1999 открылся постоянно действующий аэропорт.

Туризм 

Туристическая инфраструктура островов архипелага развита слабо. Отсутствуют прибрежные дорогие отели с кондиционерами в номерах, бассейнами и ресторанами. Отдых на островах весьма аскетичен: на некоторых пляжах разбиты кемпинги с тентами и душем, в крупных городах (например, Хадибо) есть несколько скромных отелей. Питание довольно однообразно: рис, морепродукты, мясо копытных животных, овощи, свежеиспечённые лепёшки. Сладости, консервы и прочие продукты доставляются на острова в основном из Саудовской Аравии. Из-за удалённости и неразвитой логистики выбор товаров невелик. Среди туристов наиболее популярным островом архипелага является Сокотра: по разным данным, остров ежегодно посещает около 2000 туристов.

Интересные факты 
На этом острове немецким минералогом Эмилем Рибеком был обнаружен новый минерал рибекит, который впоследствии был назван в честь учёного.

В массовой культуре 
 Остров Сокотра изображён в триллере Александра Карцева «Чёрная жемчужина Сокотры».
 Сокотра и расположенный поблизости остров Абд-эль-Кури изображены в романе Андрея Гусева «Однажды в Малинди» (в 22-й главе). На этих островах в начале XXI века оказывается один из главных героев романа Сергей Мёдов.

Примечания

Литература 

 на русском языке
 Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. — М.: Международные отношения, 2006.
 Жуков В. А. Результаты исследований памятников каменного века острова Сокотра (Йемен) в 2008—2012 гг. — М.: Триада Лтд, 2014. — 114 с., ил. ISBN 978-5-89282-591-7
 Наумкин В. В. Сокотрийцы. Историко-этнографический очерк. — М.: Наука, 1988.
  — УДК 94(677.28)+904:72
 

 на других языках
 Agafonov, Vladimir. Temethel as the Brightest Element of Soqotran Folk Poetry. Folia Orientalia, vol. 42/43, 2006/07, pp. 241—249
 Biedermann, Zoltán: Soqotra, Geschichte einer christlichen Insel im Indischen Ozean vom Altertum bis zur frühen Neuzeit, Wiesbaden 2006, ISBN 978-3-447-05421-8
 Casson, Lionel. 1989. The Periplus Maris Erythraei. Princeton University Press. ISBN 0-691-04060-5
 Cheung, Catherine & DeVantier, Lyndon. 2006. . Edited by Kay Van Damme. Odyssey Books & Guides, ISBN 962-217-770-0.
 Doe, D. Brian. 1970. Socotra: An Archaeological Reconnaissance in 1967. Edited by Henry Field and Edith M. Laird. Field Research Projects, Miami.
 Doe, D. Brian. Socotra: Island of Tranquility. London: Immel, 1992.
 Elie, D. Serge. Hadiboh: From Peripheral Village to Emerging City. Chroniques Yemenites, 12 (2004)
 Elie, D. Serge. Soqotra: South Arabia’s Strategic Gateway and Symbolic Playground. British Journal of Middle Eastern Studies, November 2006, 33(2), 131—160  
 
 RBGE Soqotra Bibliography: at RBGE and  websites.
 Schoff, Wilfred H. 1912. The Periplus of the Erythraean Sea. Longmans, Green, and Co., New York, Second Edition. Reprint: New Delhi, Oriental Books Reprint Corporation. 1974. (A new hardback edition is available from Coronet Books Inc. Also reprinted by South Asia Books, 1995, ISBN 81-215-0699-9)
 Wranik, Wolfgang: Sokotra — Mensch und Natur, Wiesbaden 1999, ISBN 978-3-89500-099-7

Ссылки 

 
 
 Сокотра — персональный взгляд Джона Фаррара с 1964 по 2003. Много полезной информации, фото, видео, статьи, фольклор, ссылки, форум
 
 
 
 
 

 
Острова Йемена
Острова Африки
Биосферные резерваты Йемена
Всемирное наследие в Йемене